Nairn bezeichnet:

 Nairn (Fluss), einen schottischen Fluss
 Nairn (Schottland), eine Stadt im Nordosten Schottlands
 Nairnshire, eine ehemalige Grafschaft und einen statistischen Bezirk in den schottischen Highlands

Nairn ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Nairn (* 1956), US-amerikanischer Ermittlungsjournalist
 Christine Nairn (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Douglas Spencer-Nairn, 2. Baronet (1906–1970), schottischer Politiker
 Kristian Nairn (* 1975), nordirischer Schauspieler
 LaQuan Nairn (* 1996), bahamaischer Leichtathlet

 Tom Nairn (1932–2023), schottischer Politologe 

Siehe auch:
 Nairne